Dirigent har flere betydninger:

 Dirigent (ordstyrer), en leder af et møde eller generalforsamling
 Dirigent (musik), en orkesterleder
 Dirigent, en Korleder